Fowler může být:

 místopisné jméno
 Fowler (Kalifornie) – město v Kalifornii
 Fowler (Colorado) – město v Coloradu
 Fowler (Illinois) – obec v Illinois
 Fowler (Indiana) – město v Indianě
 Fowler (Kansas) – město v Kansasu
 Fowler (Michigan) – obec v Michiganu
 Fowler (New York) – město v New Yorku

 příjmení
 viz Fowler (příjmení)